

Patronyme 

 Albrecht von Hagen (1904–1944), juriste allemand, combattant de la résistance contre les nazis dans la tentative d'assassinat du  contre Adolf Hitler ;
 August Matthias Hagen (1794-1878),  peintre et graveur, père d'Alexander ;
 Alexander Hagen (1827-1869), peintre, fils d'August Matthias ;
 Carl Fredrik Hagen (né en 1991), coureur cycliste norvégien ;
 Carl Gottfried Hagen (1749–1829), pharmaco-chimiste allemand ;
 Carl I. Hagen (né en 1944), homme politique norvégien ;
 Carl Richard Hagen (né en 1937), professeur américain de physique des particules ;
 Curt von Hagen (1859–1897), colon allemand en Nouvelle-Guinée ;
 Cosma Shiva Hagen (née en 1981), actrice allemande ;
 Daron Hagen (1961-), compositeur, pianiste, librettiste et chef d'orchestre américain ;
 Earle H. Hagen (1919–2008), compositeur de musiques de film ;
 Eduard Hagen-Bischoff (1833–1910), physicien suisse ;
 Edvald Boasson Hagen (né en 1987), coureur cycliste norvégien ;
 Ernst Bessel Hagen (1851–1923), physicien allemand ;
 Eva-Maria Hagen (1934-2022), actrice et cantatrice allemande ;
 Friedrich Wilhelm Hagen (1814–1889), psychiatre allemand ;
 Gotthilf Hagen (1797–1884), ingénieur hydraulique allemand ;
 Harlan Hagen (1914-1990), homme politique américain ;
 Herbert Hagen (1913-1999), criminel nazi, un des organisateurs de la déportation des Juifs de France, jugé au Procès de Cologne en 1978-79 ;
 Hermann August Hagen (1817–1893), entomologiste américain d’origine allemande ;
 Joachim Bernhard Hagen (1720-1787), luthiste et compositeur allemand ;
 Johann Georg Hagen (1847–1930), astronome autrichien ;
 Kevin Hagen (1928-2005), acteur américain ;
 Krister Hagen (né en 1989), coureur cycliste norvégien ;
 Mark Rein·Hagen (né en 1964), auteur de jeux américain ;
 Niels Peter Høeg Hagen (1877-1907),officier militaire danois, explorateur polaire ;
 Nina Hagen (née en 1955), chanteuse allemande ;
 Oddbjørn Hagen (1908-1982), sportif norvégien ;
 Rolf C. Hagen (1932–2011), créateur de la société Hagen ;
 Uta Hagen (1919–2004), actrice américaine ;
 Steffen Hagen (né en 1986), footballeur norvégien ;
 Theodor Hagen (1842–1919), peintre allemand ;
 Victor von Hagen (1908–1985), explorateur, historien et anthropologue américain ;
 Zoe Hagen (1994-), auteure et slameuse allemande.

Pseudonyme 
 Jean Hagen (1923-1977), actrice américaine.

Toponyme

Hagen, ville-arrondissement, dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Hagen, commune de l'arrondissement de Segeberg, dans le Schleswig-Holstein ;
 Hagen, quartier de la ville de Bergen, dans l'arrondissement de Celle, en Basse-Saxe ;
 Hagen am Teutoburger Wald, commune de l'arrondissement d'Osnabrück, dans la Basse-Saxe ;
 Hagen im Bremischen, commune de l'arrondissement de Cuxhaven, dans la Basse-Saxe.

Hagen, village  situé dans la commune de Steinfort.

Hagen, commune de Moselle.

Mount Hagen, quatrième ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Hagen, montagne dans le canton de Schaffhouse, en Suisse.

Voir aussi 
 Hagen : un prénom masculin d'origine germanique.

 Hagen, série télévisée américaine de 1980.
 Hagen von Tronje est le meurtrier de Siegfried dans la légende germanique des Nibelungen, et notamment dans sa version la plus connue, la Chanson des Nibelungen. Le personnage de Hagen apparaît également dans Le Crépuscule des dieux, dernière journée du cycle d'opéras L'Anneau du Nibelung, adaptation de la légende par Richard Wagner.
 Le Quatuor Hagen est un quatuor à cordes autrichien fondé en 1981.
 

Patronyme germanique